Stracony weekend – powieść Charlesa R. Jacksona
 Stracony weekend – amerykański film w reżyserii Billy’ego Wildera, adaptacja powieści